Bedwell est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1796-1853), marin de la Royal Navy
 (1876-1951), entraîneur de chevaux de course américain
 (né en 1963), artiste anglais
, auteure canadienne
 (né en 1595), mathématicien et ingénieur anglais
 (1561-1632), académicien anglais spécialiste de l'arabe

Toponyme

, île de l'Australie-Occidentale

, baie de la Colombie-Britannique
Bedwell Harbour, hameau des Îles Pender en Colombie-Britannique
, bras de mer de l'île de Vancouver
, rivière de l'île de vancouver

, communauté du Missouri

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme